Sarvgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Sarvgölen, sjö i Västerviks kommun, 
Sarvgöl (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Sarvgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Sarvgöl (Hjorteds socken, Småland, 637774-153318), sjö i Västerviks kommun, 
Sarvgöl (Hjorteds socken, Småland, 638784-153847), sjö i Västerviks kommun, 
Sarvgöl (Hjorteds socken, Småland, 639104-152347), sjö i Västerviks kommun, 
Sarvgölen, Småland, sjö i Valdemarsviks kommun,  (5,33 ha)
Stora Sarvgöl, sjö i Västerviks kommun,  (1,7 ha)
Norra Sarvgölen, sjö i Norrköpings kommun, 
Sarvgölen (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Sarvgölen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (6,26 ha)
Sarvgölen (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (6,72 ha)
Sarvgölen (Östra Ryds socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun, 
Skinnarbo Sarvgöl, sjö i Norrköpings kommun,  (1,3 ha)
Stubbetorpe Sarvgöl, sjö i Norrköpings kommun, 
Södra Sarvgölen, sjö i Norrköpings kommun,

Se även
Sarvegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn